Финале Златног купа Конкакафа 2015. одлучиле су победника Златног купа Конкакафа за 2015. годину. Утакмица је одиграна 26. јула 2015. године на  Линколн фајнаншиалу у Филаделфији. Учеснице финала су биле репрезентацијеЈамајке и Мексика. То је било прво финале Јамајке на шампионату Конкакафа, а 12. финале за Мексико који је тада заокружио рекордну 10. титулу са победом од 3 : 1. То је уједно било и прво финале Златног купа од 2003. у којем нису наступиле Сједињене Државе.

Мексико је прошао у плеј-оф за једну утакмицу, која је одржана 10. октобра 2015. године, против победника Златног купа Конкакафа из 2013, Сједињених Држава, за прилику да представља Конкакаф на ФИФА Купу конфедерација 2017. у Русији.

Пут до финала

Финале

Белешке

Референце

Спољашње везе 
Конкакафов златни куп

2015